A Real Good Kid è il terzo album in studio del cantante statunitense Mike Posner, pubblicato nel 2019.

Tracce

Collegamenti esterni